Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale József Krocskó 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Alberto Berasategui (Campione)
 Roberto Carretero-Diaz (quarti di finale)
 Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)

 Mats Wilander (secondo turno)
 Jeff Tarango (secondo turno)
 Jordi Arrese (secondo turno)
 Galo Blanco (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1996